Rivadavia ist der Familienname von:

 Bernardino Rivadavia (1780–1845), argentinischer Staatsmann und erster Präsident Argentiniens
 Fernando Rivadavia (* 1972), brasilianischer Botaniker in den Vereinigten Staaten
 Martín Rivadavia (1852–1901), argentinischer Marine-Militär und Politiker

Rivadavia bezeichnet mehrere Orte, Verwaltungseinheiten und weitere geographische Objekte in Argentinien:

 Rivadavia (Mendoza), eine Stadt in der Provinz Mendoza
 Rivadavia (Salta), ein Ort im gleichnamigen Departamento der Provinz Salta
 Rivadavia (San Juan), eine Stadt im gleichnamigen Departamento der Provinz San Juan
 Rivadavia (Santa Fe), ein Ort im Departamento Las Colonias der Provinz Santa Fe
 Comodoro Rivadavia, Stadt im Departamento Escalante der Provinz Chubut
 Ministro Rivadavia, Ort im Partido Almirante Brown in der Provinz Buenos Aires
 América (Buenos Aires), Hauptort des Partidos Rivadavia, auch Rivadavia genannt

 Departamento Rivadavia (Mendoza), eine Verwaltungseinheit in der Provinz Mendoza
 Departamento Rivadavia (Salta), eine Verwaltungseinheit im Nordosten der Provinz Salta
 Departamento Rivadavia (San Juan), eine Verwaltungseinheit in der Provinz San Juan
 Departamento Rivadavia (Santiago del Estero), eine Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero
 Partido Rivadavia, eine Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires

 Lago Rivadavia, See in der Provinz Chubut

Rivadavia bezeichnet folgende Schiffe:

 Commodoro Rivadavia (Schiff, 1927), Vermessungsschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1927)
 Commodoro Rivadavia (Schiff, 1973), Vermessungsschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1973) 
 Rivadavia (Schiff), Schlachtschiff von 1911, das Typschiff der argentinischen Rivadavia-Klasse

Rivadavia bezeichnet zudem:

 Avenida Rivadavia, Straße in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires